Грубе-Ю или Грубею — название рек в России:
 Грубею — приток Васяхъёгана.
 Грубею — приток Хайма-Ю.
 Грубею — приток Тыкотловы.
 Грубею — приток Нияю.
 Грубе-Ю — приток Хулги.
 Грубе-Ю — приток Лемвы.
 Грубе-Ю — приток Юн-Яги.